De Beker van Kenia (huidige naam FKF Cup) is het nationale voetbalbekertoernooi van Kenia dat door de Football Kenya Federation (FKF) wordt georganiseerd. Het bekertoernooi werd opgericht in 1956 en wordt volgens het knock-outsysteem gespeeld.

De Cup werd door de jaren heen onder verschillende namen gespeeld:
 1956-1975: FA Cup of Kenya
 1976-1985: Kenya Challenge Cup
 1986-2002: Moi Golden Cup
 2003-2007: President's Cup
 2008-: KKF Cup
 2009-2011: KFL Cup
 2012-heden: FKF Cup

In 2003 en 2004 werd er tevens om de Transparency Cup gespeeld.

Finales

Transparency Cup

Prestaties per club 

Kenia
Voetbal in Kenia
Sportevenement in Kenia